Шенбах може бити:

 Шенбах (Саксонија), општина у округу Герлиц, у њемачкој покрајини Саксонија.
 Шенбах (Ајфел), општина у округу Вулканајфел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.

Партнерски градови